Cette page présente les personnages, les peuples et les autres créatures apparaissant dans la série de bande dessinée Valérian et Laureline créée par Pierre Christin (scénariste), Jean-Claude Mézières (dessinateur) et Évelyne Tranlé (coloriste).

Personnages principaux

Valérian 
Originaire de Galaxity, sur la Terre du , peut-être le meilleur élément du SST - Service Spatio-Temporel - mais au caractère peu trempé et plutôt dilettante, il a l’art de se mettre dans des situations difficiles. Sa mission, à l’origine de la série éponyme, est de maintenir l’ordre terrien dans l’univers.

Laureline 
Sauvageonne de la forêt d’Aurelaune, sur la Terre du . Jeune femme de tête particulièrement décidée, elle sauve Valérian de bien des situations compromises dans lesquelles il tombe bien souvent. Après avoir rejoint le  et le SST, elle accompagne Valérian dans toutes ses aventures.

Personnages secondaires

Albéric le Vieil
Considéré comme l'un des plus fameux enchanteurs de l'An Mil, ce vieillard à la longue barbe et à l'opulente chevelure blanche est capturé par Xombul, ancien Superintendant des Rêves de la Terre du ), qui a trouvé sa trace grâce à un manuscrit conservé à la Grande Bibliothèque Centrale de Galaxity. Victime de sa naïveté, Albéric est transformé en créature mi-dragon mi-volatile à l'aide d'une de ses propres formules magiques. Il est toutefois libéré de ce sortilège par Valérian et Laureline auxquels il confie une bague, talisman infaillible dont les fabuleux pouvoirs doivent venir à bout du technocrate dévoyé qu'ils poursuivent. Par la suite, Laureline conseillera à Sat, archange déchu d'Hypsis, de faire appel à sa magie pour qu'il lui retire ses attributs diaboliques.

Il apparaît dans Les Mauvais Rêves et Par des temps incertains.

Commandant Patrick Fitzgerald Merrywhistle 
Le commandant Patrick Fitzgerald Merrywhistle est un officier de marine britannique apparaissant dans la bande dessinée Valérian et Laureline.

Il y commande le navire météo sur lequel embarquent l'équipe menée par le Superintendant des Services de l'Espace-Temps, Valérian et Laureline.

Il possède tous les attributs traditionnellement associés au marin anglais (casquette typique, barbe rousse et pipe), et son attitude, si elle peut sembler quelque peu caricaturale, correspond parfaitement au rôle qui lui est donné dans Les Foudres d'Hypsis.

Au moment du naufrage de son bâtiment, lorsqu'il se retrouve avec ses hommes à bord des canots de sauvetage mis à leur disposition, il demande en outre (en parfait sujet de Sa Majesté) si le thé est prêt.

Personnages de Bienvenue sur Alflolol

Argol 
Lorsque le vaisseau d'Argol heurte l'un des astéroïdes de la ceinture de Technorog, Valérian et Laureline se portent au secours de ses occupants dont Argol. Ces derniers regagnent bientôt la surface de leur monde natal pour s'apercevoir qu'il a beaucoup changé depuis qu'ils l'ont quitté pour un « petit voyage » près de 4 000 ans auparavant. Supportant mal d'être traités comme des étrangers sur un sol qui leur a jadis appartenu, Argol et les siens finissent par quitter la réserve dans laquelle ils ont été parqués par les colons terriens et s'enfoncent à travers la forêt d'Ananil jusqu'à l'océan. Ils organisent alors la traque d'un troupeau de Furutz, cette chasse initiatique devant aider Lagor (le jeune fils d'Argol) à « trouver son don » comme ses semblables avant lui. Lorsque les Alflololiens obtiennent en dernier ressort le droit de se réinstaller où bon leur semble sur leur planète, Argol et sa famille (dont l'ancien campement a été remplacé par Technorogville) décident cependant de visiter la Terre où les autorités s'apprêtent à les recevoir avec le rang d'ambassadeurs.

Garol 
Garol est l'aïeule-mère de la famille d'Argol, au sein de laquelle cette puissante télépathe est mieux connue comme « celle-qui-a-le-don-de-s'emparer-des-esprits ».  Elle est dans le vaisseau d'Argol. Elle fait aussi partie du groupe d'ambassadeurs à la fin de l'album.

Personnages et peuple de l'album Le pays sans étoile

Empereur Alzafrar 
Apparu dans , ce souverain de la cité de Valsennar. Lors d'un des concours qu'il organise régulièrement afin de distinguer une jeune femme et d'en faire l'une de ses "favorites", l'Empereur choisit Laureline qui en profite pour l'enlever selon le plan établi avec Valérian. Les agents ont en effet décidé d'organiser un rendez-vous entre Alzafrar et Klopka afin de leur faire prendre conscience de la catastrophe qui menace d'anéantir leur monde s'ils continuent à s'y battre sans cesse. Les deux têtes couronnées acceptent finalement de s'unir pour sauver leur planète. Bien décidée à consolider les bases sur lesquelles repose désormais la société zahirienne, Klopka décide en outre d'épouser l'empereur Alzafrar.

Reine Klopka 
Elle est la souveraine de la cité de Malka installée au cœur de la planète creuse Zahir. Parce qu'il a détruit sous ses yeux le palais de son ennemi l'Empereur Alzafrar, Klopka demande à rencontrer Valérian. Celui-ci l'enlève pour organiser le rendez-vous entre Alzafrar et Klopka.

Peuple Lemm 
Vivant à l'intérieur de la planète creuse Zahir, le peuple Lemm est composé d'humanoïdes à la peau mate, aux longs cheveux blond roux et aux yeux sans iris ni pupilles d'un bleu clair uniforme. Ces nomades se déplacent au rythme de leurs maisons-animales (ou Skromm-Maisons) afin de découvrir et d'extraire des flogums, ces poches minérales explosives servant de munitions aux cités ennemies de Valsennar et Malka.

Alors qu'un de ses Skromms menaçait de tomber dans un ravin, la tribu Lemm de Mutahar reçoit l'aide de Valérian et de Laureline. Ils se joignent donc à l'expédition en cours qui les oblige à se séparer. Au terme de parcours aussi chaotiques l'un que l'autre, Valérian et Laureline retrouvent cependant leurs amis nomades qu'ils parviennent à convaincre de récolter autant de flogums que possible afin de provoquer l'explosion susceptible de rétablir l'équilibre de leur monde tout en le plaçant en orbite d'Ukbar.

On apprend dans Les Habitants du ciel que les Lemms sont devenus des artificiers de renom dans les fêtes de l'univers entier.

Personnages de L'empire des mille planètes

Connaisseurs 
Apparus dans L'Empire des mille planètes. Installés sur Syrte (dite Syrte-la-Magnifique), capitale de L'Empire des mille planètes, ces êtres mystérieux sont les véritables maîtres de Syrte. Laureline, Valerian avec l'aide d'Elmir le marchand et de ses amis, tous persécutés pour leur tentative d'opposition aux Connaisseurs, suivent la piste de ces derniers jusqu'à leur base principale de Slomp.

Sur ce petit astéroïde réside le secret de ces devins masqués : passagers d'un vol d'exploration ayant quitté le système solaire avant l'invention du saut dans l'Espace-Temps en 2314, ces hommes se sont trouvés déportés par des vents cosmiques jusqu'aux abords de Syrte et ceux qui ont survécu aux radiations dues aux brèches dans leur coque n'ont réussi à prolonger leur existence que grâce aux larmes récoltées sur Slomp. Comprenant qu'ils ne pourront jamais mener à bien leur projet de regagner la Terre afin de se venger des descendants de ceux qui les ont "oubliés" par le passé, les Connaisseurs décident finalement de mettre un terme à leur vie après en avoir raconté l'essentiel à Valérian. Ils se font donc exploser en même temps que l'épave de leur fusée.

Elmir le marchand 
Grand Maître de la Guilde des marchands de Syrte-la-Magnifique, capitale de L'Empire des mille planètes. Il entrainera Valérian et Laureline dans la croisade que la Guilde mène contre les Connaisseurs et c’est leur vaisseau qui donnera la victoire à la Guilde. Elmir en sera toujours reconnaissant à Valérian et Laureline et il s’inquiète de leur silence depuis qu’ils sont en exploration avec un camion de l’espace au bord du Grand Rien.

Prince Ramal 
Héritier du trône de Syrte (dite Syrte-la-Magnifique) et de celui de l'Empire des mille planètes, Ramal passe son temps à organiser des réceptions grandioses au sein du fabuleux palais impérial dont l'accès est réservé aux Connaisseurs, aux ambassadeurs accrédités de l'Empire et aux favoris du souverain.

En mission sur Syrte, Valérian et Laureline cherchent à pénétrer dans ce palais en se faisant passer pour de nobles visiteurs étrangers mais ils sont refoulés par les gardes en l'absence du sceau personnel adéquat. Ils finissent par accepter l'aide d'Elmir le marchand et se retrouvent au cœur d'une des fêtes grandioses que le Prince Ramal se plaît à offrir quotidiennement à ses invités. La jolie Laureline parvient alors à se rapprocher suffisamment de l'héritier de l'Empire pour obtenir la libération et la grâce de son compagnon, détenu dans les entrailles de la citadelle par les Connaisseurs. Ramal ne veut cependant pas en entendre davantage à propos de la caste de devins installée à sa cour et demande que les deux jeunes gens soient escortés jusqu'à la sortie afin qu'il puisse se concentrer pour sa part sur l'organisation de la grande fête des fleurs de l'espace qui doit avoir lieu le soir-même. Nul ne sait précisément ce que devient le Prince lorsque la révolution qui éclate bientôt sur Syrte conduit le peuple jusqu'aux portes du palais impérial.

Frankie et Harry 
à l’origine doubles-détectives d’un palace de luxe sur l’un des paradis touristique du cosmos, ils se mettent rapidement aux services du Grand Calife d’Iksaladam, alléchés par la forte prime promise à qui retrouvera le Califon. En 2001, ils enquêteront sur Terre, à Paris, au profit de LCF Sat, archange déchu d’Hypsis, qui convoite la société Vivaxis en même temps que la Trinité d’Hypsis. Ils finiront comme agents-doubles sur Point Central.

Jal 
Membre rescapé du SST (Service Spatio-Temporel) lors de la disparition de la Terre de Galaxity. Il s’approprie les pouvoirs de Kistna pour tenter de provoquer une explosion nucléaire permettant de répliquer le cataclysme de 1986. Après son échec, il deviendra le gardien à Point Central de la cellule abandonnée par la Terre de Galaxity et il y entretiendra l’astronef de Valérian et Laureline. Il y sera rejoint par Elmir le marchand inquiet du manque de nouvelles de Valérian et Laureline.

Jirad 
Apparu dans Les mauvais rêves ce technocrate est chargé en 2720 de contacter le meilleur agent disponible à la suite de la disparition d'un appareil spatio-temporel, il établit une communication avec Valérian.
Jirad est ensuite amené à vérifier les effets des manipulations de Xombul sur les rêves de ses concitoyens.
Lorsque Valérian, toujours sur les traces de Xombul, revient du Moyen Âge, il le retrouve. Faisant preuve d'un sang froid dont il ne se serait jamais cru capable, Jirad débranche alors les machines à rêve.

Kistna 
d’une espèce particulièrement rare dans le cosmos espèce qui s'appelle les glamopode, elle croyait avoir trouvé un alter ego en la personne de Jal qui ne voulait s’unir à elle que pour prendre possession de ses pouvoirs. Elle en mourra mais revivra grâce à la métempsycose. Elle rencontrera Valérian à la recherche de Laureline. Il mènera Kistna sur Point Central à la recherche elle de son astronef. C’est là qu’elle retrouvera Jal et lui pardonnera.

Ky-Gaï 
Originaire de la lune de Phnom-Nam, c’est une jeune fille délurée, ingénieuse et curieuse. Au chômage après la faillite de l’usine de scaphandres où elle travaillait comme couturière, elle devient une aide puis une alliée sûre pour Laureline et accessoirement pour Valérian qui lui a transmis le Schniarfeur.

Lady Charlotte Seal  et Lord Basil Seal 
Ils interviennent dans l'album Les Spectres d'Inverloch ainsi que Les Foudres d'Hypsis.

Lady Seal est la descendante d'une longue lignée de châtelains dont la fortune et le prestige sont dus aux « spectres » apparaissant dans le vieux sanctuaire du domaine (qui n'est autre en fait qu'un portail par lequel vont et viennent les agents spatio-temporels). Elle fait une dernière courte apparition (sans être explicitement nommée), en compagnie de son époux, à la fin de l'album l'Ouvre Temps, où elle découvre par hasard Valérian et Laureline, à moitié morts, sous un pont de Paris. 

Lord Basil Seal est un membre des services secrets britanniques MI6, ancien pilote de la RAF.

LCF Sat 
Archange déchu d’Hypsis qui a perdu au jeu ses droits sur la constellation de la Licorne. Il profite des difficultés que rencontre la Trinité d’Hypsis sur Terre pour prendre le contrôle de la société Vivaxis, multinationale développant des techniques reproductives génétiques.

Monsieur Albert 
Habitant le Paris du , il y est le correspondant de Galaxity. Homme délicieux ayant de l’entregent et rempli de bon sens pratique, il sait organiser des rencontres utiles. Il aide Valérian et Laureline dans toutes leurs aventures terrestres et les accompagnera aussi dans quelques négociations planétaires ou cosmiques.

Ralph le Glapum'tien 
Ralph le Glapum'tien est un être amphibie originaire de Glapum't, une planète isolée où l'agent Valérian est chargé de le capturer dans l'album Les Spectres d'Inverloch. 

Ses capacités sont multiples mais il est notamment capable d'entrer en contact avec les êtres humains et les cétacés en plus de percevoir (et de calculer) la trajectoire de n'importe quel objet dans l'espace.

Schroeder 
Saxon de Transylvanie, dans une première trame de temps, chercheur dans un laboratoire souterrain de l’armée américaine au Wyoming, réquisitionné par Xombul avant de se retrouver à l’université de Brasilia lors du cataclysme du , il est, dans une deuxième trame de temps, chercheur dans un laboratoire souterrain en Roumanie en 2001, et travaille sur le clonage humain.

Schniarfeur 
Apparu dans Les Armes vivantes, le schniarfeur  est originaire de la planète Bromn, connue pour son environnement horriblement concurrentiel et dangereux, où l’adaptation au milieu en a fait un infect homoncule particulièrement haineux à l'agressivité permanente, de petite taille à la peau squameuse à dessin géométrique muni d'une queue en forme de cascabelle. Il comporte sur le dessus du crane une glande dite chabounale qui lui permet d’assurer sans relâche sa survie en projetant son crachat destructeur sur tout ce qui passe à sa portée. Cette arme vivante, que Valérian réussit à contrôler grâce à la ligature de sa glande chabounale et qui en fait le plus délicat des amis à la flagornerie pesante, devient alors un précieux allié dans les espaces hostiles.

Il apparaît aussi dans Otages de l'Ultralum, Au bord du Grand Rien et L'Ordre des Pierres.

Sun Rae 
Jazzman américain, dans une première trame de temps, chef d’une bande de pillards dans le New York et le Brasilia du cataclysme du . Dans une deuxième trame de temps, chef de la sécurité d’un centre de recherche en Afrique de Sud en 2001

Le Superintendant des Services de l'Espace-Temps 
Chef des Services de l’Espace-Temps au  ou chef du SST – Service Spatio-Temporel – au , supérieur de Valérian et Laureline, maître suprême de Galaxity. Il organisera la mission qui modifiera la trame du temps à l’origine de la disparition de la Terre de Galaxity.

Xombul 
Superintendant des rêves à Galaxity. À force d’organiser les rêves des autres, il imagine pour lui un grand destin, Xombul  de Galaxity. Il est responsable de graves troubles à Galaxity, emprisonné il s’évadera afin de profiter du cataclysme du  pour s’approprier des connaissances scientifiques qui ferait de lui un nouveau maître de l’univers.

Groupes

Le Triumvirat de Rubanis 
Composé de :
 Colonel Tloc (ou Tlocq), chef des polices de Rubanis
 Na Zultra, reine du commerce
 S’Traks, patron des gangs

Sur Rubanis, un chef de police ripoux, une aventurière des bas-fonds intéressée et un ancien chauffeur de limouzingue opportuniste, sont devenus les maîtres de ce monde après l’annihilation de l’Hyper-Prince. Obnubilés par la richesse, corrompus par les Wollochs, ils en sont le bras armé.

La Trinité d’Hypsis 
Un ancien flic véreux, un baba-cool défoncé et un juke-box détraqué sont devenus les maîtres du système solaire où la Terre ne leur procure que déconvenues. Ils sont sujets à des railleries de la part des autres faux dieux, maîtres de l’univers, qui ont leur Olympe sur Hypsis. Mais leur puissance est réelle depuis la disparition de la terre de Galaxity.

Les Super Héros  
Irmgaal de Krahan la planète des grands guerriers noirs, Ortzog de la planète Bourgnouf l’industrieuse et Blimflim de Malamum la chatoyante planète nature, ces super héros doivent affronter les forces de la matière, les monstres du règne animal et les pièges de l’esprit pour espérer devenir le procréateur des enfants de Filène. En 2001, ils doivent inculquer le courage, la solidarité et le respect de la nature aux clones fabriqués par Schroeder.

Le Quatuor Mortis 
hommes de main sans foi ni loi, trafics, contrebandes, armes, extorsions, attentats, commandos, infiltrations, enlèvements, mercenaires du crime, ils louent leurs services à qui les paye. Ils enlèveront le califon pour le compte des Extralums.

Peuples

Les Shingouz 
Originaires d’une planète sans ressources, hormis le glingue – unique source d’énergie vitale – ils ont essaimé, toujours par trois, dans tout le cosmos. Ils savent se trouver toujours au bon endroit au bon moment : leur vénalité alliée à leur manque de sens moral font d’eux les meilleurs espions du cosmos. Plus ou moins amoureux de Laureline, ils n’hésitent pas à apporter leur aide à nos héros, tout en essayant d'en tirer profit.

Les Shingouz sont petits, ont une longue trompe et des ailes même si on les voit toujours marcher. Ce sont toujours les trois mêmes qui apparaissent dans la série. Ils ont une grande attirance envers les boissons alcoolisées, dont leur préférée est le glingue. Ils ont d’ailleurs trois estomacs : deux pour digérer l’alcool, et un troisième pour la nourriture.

Ils vivent du commerce, vendent des renseignements, souvent d’autant plus chers qu’ils sont seuls à pouvoir les divulguer.      

Apparitions
 L'Ambassadeur des Ombres
 Les Spectres d'Inverloch
 Les Foudres d'Hypsis
 Sur les frontières
 Les Cercles du pouvoir
 Otages de l'Ultralum
 Par des temps incertains
 L'Ouvre Temps

On peut tracer un parallèle avec les Férengis de Star Trek et les Dohwars de Spelljammer.

Les Vlagos 
Ce sont des êtres à tentacules, pourvus de quatre yeux. Certains Vlagos servent le tyran Gork Yodol qui cherche à prendre le contrôle de l'Univers, et saluent par « Obstination et férocité nous vaincrons » (ils ne disent jamais « Salut à Gork Yodol » façon Ave César ou Heil Hitler, ni même « Salut »). Mais d'autres Vlagos font de la Résistance et aident Valérian et Laureline.

Autres peuples 
 les Alflololiens
 les Bagoulins
 les Gniarfs-rêveurs
 les Groubos
 les Kamuniks
 les Limboz
 les Marmakas
 les Ombres
 les Pulpissims
 les Rours
 les Suffuss
 les Tagliens
 les Zoms
 les Zools
 les Zuurs.

Autres créatures

Le Transmuteur grognon de Bluxte 
Originaire, comme son nom l’indique, de la planète Bluxte qui appartient à l'empire des mille planètes, et où il multiplie pour ses besoins personnels les exquis grelots de l’arbre Phum ou les rarissimes dragées du lac Greuf. Laureline se voit confier cet animal familier pour assurer la multiplication de tous les moyens de paiement de transactions répandus dans le cosmos et principalement à Point Central tel que perles d’Ebébé, Bloutoks ou Poutibloks.

Le transmuteur est un animal capable de reproduire en très grande quantité un objet qu'il a ingéré. De ce fait, il est très pratique pour créer des devises, notamment sur Point Central où chaque peuple possède une monnaie différente. Son nom grognon provient du fait qu'il a mauvais caractère et qu'il ne manque pas de mordre ce qui passe à portée de ses petites dents. Le transmuteur est néanmoins câlin avec Laureline depuis sa première apparition dans l'album L'ambassadeur des ombres, où il lui est confié. Après l'avoir mordue, Laureline le gronde, il se calme et Laureline et lui deviennent inséparables.

Transmuter demande beaucoup d'énergie à l'animal qui doit être rechargé dès qu'il manque de forces.

Le transmuteur revient dans  de nombreux autres albums. Il s'agit sans doute de l'animal le plus marquant de la série.

Le Tchoung-Traceur 
Cet animal familier volant à la particularité d’avoir un sens parfait et une mémoire exacte de la trajectoire permettant, après restitution de ses données de vol, de reconstituer un itinéraire et de retrouver le point de départ de celui-ci. Il sera souvent utilisé, même sous forme déshydratée, et d’une grande utilité pour Valérian ou Laureline dans nombre de situations critiques.

Les Wollochs 
Originaires du Chaos, ces entités parallélipipédiques noires dont on ne sait si ce sont des êtres, des machines ou les deux, servent ou forment l'Ordre des Pierres. Ils sont leur propre source d’énergie, leur propre véhicule spatial, leur propre arme et préparent l’avenir entropique de l’univers. Ils ne créent pas de civilisation mais promeuvent l’ordre des Pierres qui, selon les maîtres invisibles du Grand Rien, doit faire table rase de toutes les civilisations afin que tout puisse recommencer autrement.

Notes et références 

Valérian et Laureline